Chiesa di San Mauro Abate (Monacella)
 Chiesa di San Mauro Abate (San Mauro Castelverde)
 Chiesa di San Mauro Abate (Oristano)
 Santuario di San Mauro Abate

Pagine correlate

 Chiesa di San Mauro